Grech ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Grech Delicata (1823–1876), maltesischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Gozo
 Brian Grech, maltesischer Fotograf
 Chris Grech (* 1982), maltesischer Sänger
 James Grech, maltesischer Geiger
 Joanne Grech (* 1971), maltesische Badmintonspielerin

 Leandro Grech (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Leightin Grech (* 1990), maltesischer Fußballspieler
 Louis Grech (* 1947), maltesischer Politiker
 Mario Grech (* 1957), maltesischer Geistlicher, Bischof von Gozo und Kurienkardinal
 Martin Grech (* 1982), maltesisch-britischer Singer-Songwriter
 Prosper Grech (1925–2019), maltesischer Kardinal
 Ric Grech (1946–1990), britischer Rockmusiker

sowie der Künstlername von
 Jegor Grechischnikow (* 1974), Geiger des Violinenduos Gelen & Grech

Siehe auch:
 Krech